Landschlacht ist:
im Allgemeinen eine terrestrische militärische Auseinandersetzung, siehe Schlacht
der Name einer Ortschaft und früheren Ortsgemeinde im Kanton Thurgau, siehe Landschlacht TG

Siehe auch: